

Localidades 

 Condado de Baca

 Baca (Iucatã)

Veja também 
 Baça

Desambiguação